Indonesië
 Pasrepan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Pasrepan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java